Basra kan syfta på:

 Basra (kortspel) – ett egyptiskt och libanesiskt kortspel

Geografi

Irak 

 Basra, provinshuvudstad, 
 Basra (provins)
 Basra (distrikt)
 Basra International Airport

Se även 
 Basrasångare
 Eyaletet Basra

Robotskapade Irakförgreningar